Нолан Джерард Фанк (англ. Nolan Gerard Funk, родился 28 июля 1986 года в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, певец и танцор.

Биография 
С 2001 года Нолан Фанк сыграл около 60 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Люди Икс 2», «Дом в конце улицы», «Риддик», «Девушка, похожая на меня», сериалах «Семь дней», «Похищенные», «Ромео!», «Секс в другом городе», «Тайны Смолвиля», «Мёртвая зона», «Я выбираю Элис», «Сверхъестественное», «Обмани меня», «Касл», «Хранилище 13», «Детройт 1-8-7», «Адские кошки», «Хор» и других. 

В 2007 году Фанк номинировался на премию «Leo» за роль Бена Лалоунда в сериале . В 2009—2010 годах принимал участие в бродвейской постановке мюзикла  в роли Конрада. В 2013 году присоединился к актёрскому составу третьего сезона комедийного сериала MTV «Неуклюжая» в роли Коллина Дженнингса.

Работы

Фильмография

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады
Танцоры Канады